Tratado de Alcaraz puede hacer referencia a:
Tratado de Alcaraz (1243), firmado en Alcaraz en 1243, entre la Corona de Castilla y varios líderes musulmanes del emirato hudí de Murcia.
Tratado de Alcaraz (Argentina), firmado en 1846 entre los gobernadores de Corrientes y Entre Ríos.